Сигуэ́с () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 101,8 км². Население — 132 человека (на 2010 год). Расстояние — 175 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сарагосы